Nevanlinna ist der Familienname folgender Personen:

 Arne Nevanlinna (1925–2016), finnischer Architekt, Hochschullehrer und Schriftsteller
Frithiof Nevanlinna (1894–1977), finnischer Mathematiker und Versicherungsmanager
 Rolf Nevanlinna (1895–1980), finnischer Mathematiker

Nevanlinna steht für:
 (1679) Nevanlinna, Hauptgürtelasteroid
 Nevanlinna-Theorie gehört in das mathematische Teilgebiet der Funktionentheorie; trifft Aussagen über die Werteverteilung meromorpher Funktionen
 Nevanlinna-Preis, ein Preis für Mathematik und Informatik